Lichtwiese bezeichnet 

 Landschaftspark Lichtwiese, ein Landschaftspark in Darmstadt
 einen Campus der TU Darmstadt, siehe Technische Universität Darmstadt#Campus Lichtwiese
 einen Haltepunkt an der Odenwaldbahn (Hessen), siehe Liste der Bahnhöfe und Haltepunkte in Darmstadt